Detel ist der Nachname von
 Adolf Detel (1903–1995), deutscher Musikpädagoge und Chorleiter
 Wolfgang Detel (* 1942), deutscher Philosophieprofessor